Wilmer Meneses (Ibarra, Imbabura, Ecuador; 14 de diciembre de 1995) es un futbolista ecuatoriano. Juega como lateral izquierdo y su actual equipo es 9 de Octubre Fútbol Club de la Serie A de Ecuador.

Hombres
Futbolistas de Ecuador
Futbolistas del Delfín Sporting Club
Futbolistas de la Asociación Deportiva Nueve de Octubre